

Роща — пасажирський залізничний зупинний пункт Мінського відділення Білоруської залізниці

Роща — присілок, Бєлорєцький район, Башкортостан
 Роща — село, Шалинський міський округ, Свердловська область
 Роща — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Роща — село, Одеська область, Болградський район
 Роща — село, Сумська область, Конотопський район
 Роща — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район